Баскин — еврейская матронимическая фамилия (от имени Бася). Известные носители:

 Баскин, Бёртон (1913—1967) —  американский бизнесмен, сооснователь сети кафе-мороженых Baskin-Robbins. 
 Баскин, Владимир Моисеевич (род. 1962) — российский композитор.
 Баскин, Владимир Сергеевич (1855—1919) — русский драматург, музыкальный и театральный критик.
 Баскин, Григорий Иванович (1866—1937 или 1940) — российский земский деятель, статистик, агроном, депутат 2-й Государственной думы от Пермской губернии.
 Баскин, Игорь Владимирович  (род. 1963) — российский художник и музыкант, автор текстов.
 Баскин, Илья Залманович (род. 1950) — советский и американский актёр.
 Баскин, Лев Семёнович (1908—?) — советский художник-график.
 Баскин, Леонид Миронович (род. 1939) — зоолог, доктор биологических наук, профессор.
 Баскин, Марк Петрович (1899—1964) — советский философ, профессор.
 Баскин, Эйно Хиршович (1929—2015) — советский и эстонский театральный актёр и режиссёр.
 Баскин, Юрий Яковлевич (1921—2006) — советский и российский правовед, специалист в области международного права.
 Баскин, Янкев Юдович (более известен как Яков Ривес; 1886—1975) — еврейский советский писатель.

См. также 
 Baskin Robbins